Sortir Label Charente est un mensuel départemental français publié dans le département de la Charente.

Histoire 
 Créé par Marc Wehrlé et Patricia Fourgeaud en 1996, le magazine Sortir Label Charente est un guide qui regroupe les sorties, culturelles ou de loisirs, sur le département de la Charente. Il est alors édité par l'association Le pense-fêtes, basée rue St-Ausonne à Angoulême.
 Au , ils créent la SARL Éditions des Éloises qui devient la société éditrice du magazine. Aujourd'hui, le siège social de la SARL Éditions des Éloises se situe à Champniers (16430), au 70, place de l'église.
 Au , l'entreprise passe du statut juridique de SARL à celui de SAS.

Les couvertures du magazine 
L'une des grandes particularités du magazine Sortir Label Charente est sa première de couverture. En effet, celle-ci présente chaque mois une illustration originale créée par un(e) résident(e) du département.
Chaque année un concours faisant appel aux talents de graphistes, de dessinateurs ou de photographes domiciliés en Charente et de plus de seize ans est lancé de début octobre à fin décembre. À l'issue de cette période, un jury composé des membres de l'équipe éditoriale, du premier prix de l'année précédente et de plusieurs partenaires, se réunit pour délibérer et sélectionner les onze illustrations qui feront les couvertures de l'année.

Liens externes 
 Sortir Label Charente
 Feuilleter le magazine en ligne
 Voir toutes les couvertures

Titre de presse créé en 1996
Presse mensuelle en français
Presse écrite en Charente